Die Cadre-47/2-Europameisterschaft der Junioren 1985 war das 9. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 23. bis zum 26. Mai 1985 in Madrid statt. Die Meisterschaft zählte zur Saison 1984/85.

Geschichte 
Punktgleich kamen die drei Ersten ins Ziel. Entschieden wurde die Meisterschaft durch den besseren Generaldurchschnitt (GD). Somit siegte Raimond Burgman vor  Fabian Blondeel und Marc Massé.

Modus 
Gespielt wurde in einer Finalrunde „Jeder gegen Jeden“ bis 200 Punkte.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Finalrunde

Einzelnachweise 

1985
Karambolageveranstaltung 1985
Billardturnier in Madrid